Phú Đông (Tiền Giang)
 Phú Đông (Đồng Tháp)
 Phú Đông (Ho Chi Minhstad)
 Phú Đông (Đồng Nai)
 Phú Đông (An Giang)
 Phú Đông (Tiền Giang)
 Phú Đông (Bạc Liêu)
 Phú Đông (Bến Tre)
 Phú Đông (Hanoi)